Бутковка — название населённых пунктов:

Россия 
 Бутковка — село в Камышинском районе Волгоградской области.

Украина 
 Бутковка — село в Старобельском районе Луганской области.